Teta je lahko:
têta je materina  ali očetova sestra, lahko tudi žena materinega ali očetovega brata
téta drugo ime za grško črko theta: Θ θ